Шимао Хунань центр (Shimao Hunan Center) — сверхвысокий небоскрёб, расположенный в деловом центре китайского города Чанша. Построен в 2019 году в стиле модернизма, по состоянию на 2020 год являлся вторым по высоте зданием города, 33-м по высоте зданием Китая, 39-м — Азии и 64-м — мира. Владельцем 347-метровой офисной башни Шимао Хунань центр является оператор недвижимости Shimao Group.

Примечания

Ссылки 

Небоскрёбы Чанши